

Pessoas 
 Charles Baron Clarke
 Arthur C. Clarke
 Vince Clarke
 Stanley Clarke
 Kenny Clarke
 Cam Clarke
 Melinda Clarke
 Sarah Clarke
 Susanna Clarke
 Michael Clarke Duncan
 Jack Clarke
 Samuel Clarke
 Leis de Clarke
 Gilby Clarke
 Clarke Abel
 Emmy Clarke
 Mike Clarke

Localidades 
 Condado de Clarke

Outros 
 4923 Clarke

Desambiguação